Amerikai Egyesült Államok
 Bayview (Alabama)
 Bayview (Baltimore), Maryland
 Bayview (Idaho)
 Bayview (Contra Costa megye, Kalifornia)
 Bayview (Humboldt megye, Kalifornia)
 Bayview (Texas)
 Bayview (Island megye, Washington)
 Bayview (Pierce megye, Washington)
 Bayview (Wisconsin)

 Ausztrália
 Bayview (Északi terület)
 Bayview (Új-Dél-Wales)

 Kanada
 Bayview (Calgary)
 Bayview (Újfundland és Labrador)

 Új-Zéland
 Bayview (Auckland)